Чи́стое По́ле — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края. Административный центр Чистопольского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 40 км к юго-западу от районного центра Балахта на реке Чулым.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок центральной усадьбы Балахтинского зерносовхоза переименован в Чистое Поле.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из 1066 человек в населённом пункте проживали 498 мужчин и 568 женщин.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района